Le tournoi de tennis US Indoors est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1975, classée en catégorie VS Tour, se dispute à Boston du 3 au .

Martina Navrátilová remporte le simple dames. En finale, elle bat Evonne Goolagong, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Rosie Casals et Billie Jean King.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours 
Quatre têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis US Indoors
 Saison 1975 de tennis féminin

Lien externe

Navigation 

WTA 1975
US Indoors
Compétition de tennis à Boston
Tennis aux États-Unis en 1975
Sport en mars 1975